Alejandro González puede referirse a las siguientes personas:

 Alejandro González Velázquez (1784-1854), arquitecto y pintor español;
 Alejandro González Villalobos (1780-1854), militar español, de destacada actuación en la guerra de independencia peruana;
 Alejandro González y Robleto (1884-1968), el segundo Arzobispo de Managua, capital de Nicaragua;
 Alejandro González Trujillo (1900-1985), pintor peruano, conocido con el pseudónimo de Apu-Rimak;
 Alejandro González Gattone (1922-1974), poeta, ensayista, abogado y docente argentino;
 Alejandro González Legrand (1947-), humorista chileno, más conocido como Coco Legrand;
 Alejandro "Mono" González (1947-), pintor y muralista chileno;
 Alejandro González Alcocer (1951-), político mexicano, gobernador de Baja California (1998-2001);
 Alejandro González Rojas (1955-), futbolista costarricense;
 Alejandro González Yáñez (1956-), político mexicano;
 Alejandro González Iñárritu (1963-), director de cine mexicano;
 Alejandro González Trujillo (1969-), músico mexicano, miembro de la banda Maná;
 Alejandro González (guitarrista) (1973-), guitarrista clásico y profesor cubano radicado en República Dominicana;
 Alejandro González Pareja (1977-), futbolista chileno;
 Alejandro González López (1980-), jugador de baloncesto español;
 Alejandro González (1982-), piloto argentino de automovilismo de velocidad;
 Alejandro Damián González (1988-), futbolista uruguayo;
 Alejandro González (1989-), tenista colombiano;
 Alejandro González (yudoca), yudoca argentino.
 Alejandro González, futbolista venezolano.
 Alejandro González, halterófilo español.